Andrzej Wilkosz – brydżysta, arcymistrz międzynarodowy
 Jan Wilkosz – plutonowy w Pierwszej Samodzielnej Kompanii Komandosów podczas II wojny światowej
 Roman Wilkosz – malarz i projektant
 Tadeusz Wilkosz – reżyser filmów animowanych, scenarzysta i scenograf
 Witold Wilkosz – matematyk i filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2 Karo Wilkosza – popularna konwencja licytacyjna używana w Polsce, zwana potocznie Wilkoszem